__БЕЗКН__
Smile може да се односи на:
 енглески назив за осмех
 Smile (албум Кејти Пери)
 Smile (песма Кејти Пери)
 Smile (песма Лили Ален)